Solstice est un nom commun (écrit alors sans majuscule) ou un nom propre qui peut désigner :

 Le solstice, un phénomène céleste marquant les saisons ;

Titres 

 Solstice: The Quest for the Staff of Demnos, un jeu vidéo pour la console NES ;
 Solstice, un webzine spécialisé dans la fantasy ; 
 Solstice, une série télévisée ;
 Solstice, un film américain produit en 2008 ;
 Solstice, un album du guitariste américain Ralph Towner ;
 Pontiac Solstice, une marque de voiture ;
 Solstice est une chanson de Björk, dans l'album Biophilia sorti en 2011.

Divers 
 Solstice (label), un éditeur phonographique ;
 Classe Solstice, une classe de cinq navires de croisière.
 Solstice d'hiver célébré dans certaines régions d'Extrême-Orient et notamment en Chine.

Homonymie de bateaux